Sommerliebe ist der Titel folgender Filme
 Sommerliebe (1942), deutscher Spielfilm von Erich Engel aus dem Jahr 1942
 Sommerliebe (1955), ostdeutscher Spielfilm von Franz Barrenstein aus dem Jahr 1955
 Sommerliebe (1993), deutscher Fernsehfilm von Iris Gusner aus dem Jahr 1993
 Sommerliebe (Festival), seit 2014 stattfindendes Electro- und Technofestival in Nürnberg
 O da beni Seviyor – Sommerliebe, türkischer Spielfilm von Baris Pirhasan aus dem Jahr 2001

Siehe auch:
 Sommerliebelei, französischer Spielfilm von Jean-Claude Brialy aus dem Jahr 1974
 La belle saison – Eine Sommerliebe, französisch-belgisches Filmdrama von Catherine Corsini aus dem Jahr 2015